Victor Huel (1844-1923), sculpteur français ;
 Georges Huel (1930), graphiste canadien ;
 Manu Lann Huel (1949), auteur-compositeur-interprète et poète breton ;
 , start-up britannique du domaine agroalimentaire ;